Paweł Dudziński ist der Name folgender Personen:
* Paweł Dudziński (Performancekünstler) (* 1944), polnischer Performancekünstler
 Paweł Dudziński (Heraldiker) (* 1964), polnischer Heraldiker und Theologe
 Paweł Dudziński (Schachspieler) (* 1983), polnischer Schachspieler